Stóla település Szlovákiában
 stóla liturgikus ruhadarab
 stóla a pap számára adott adomány kereszteléskor, esketéskor, temetéskor, bizonyos iratok kiállításakor